W tym artykule znajduje się lista odcinków z serialu polskiego Druga szansa.

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki serialu w serwisie Player.pl

Listy odcinków seriali telewizyjnych